LCC steht für:
 Amphibisches Führungsschiff (NATO-Code LF), ein spezieller Schiffstyp der US-Navy
 Internationale Universität LCC, private Universität in Klaipėda, Litauen
 Lambert Conformal Conic, eine weit verbreitete Kartenprojektion, siehe Lamberts winkeltreue Kegelprojektion
 Land Component Command, ein Gefechtsstand zur Führung von Landstreitkräften in militärischen Operationen, siehe Coalition Forces Land Component Command
 Language for Conversational Computing, eine Programmiersprache
 Last Chance Check, Sichtüberprüfung von militärischen Luftfahrzeugen vor dem Start
 Leadless chip carrier, Gehäuseform, siehe Chipgehäuse

 Library of Congress Classification, eine Bibliotheksklassifikation
 Life Cycle Costing, Lebenszykluskostenrechnung, eine Kostenmanagement-Methode
 Line Commutated Converter, Netzgeführter Stromrichter, siehe Stromrichterstation
 Linux Core Consortium, siehe DCC Alliance
 Local C Compiler, auch Little C Compiler, ein Compiler für die Programmiersprache C
 Local Coordination Committees in Syria, siehe Lokale Koordinationskomitees
 London Congestion Charge, eine Gebühr für Kraftfahrer im Zentrum von London
 London County Council, ehemalige Verwaltung der 1889 geschaffenen County of London
 Low-Cost-Carrier, siehe Billigfluggesellschaft
 Lufthansa City Center, eine Franchising-Reisebüro-Kette

lcc steht für:
 Legenyem (ISO-639-3-Code), Dialekt von Ma'ya auf der Insel Waigeo, austronesische Sprache in Westneuguinea

Abkürzung